Airton peut référencer à :

 Airton (1990-), joueur de football brésilien ;
 Airton, village britannique du district de Craven dans le Yorkshire du Nord en Angleterre ;
 Airton, marque française créée en 2003 par la société Starlight située à Nice.